Наталья Шабельская:
 Шабельская, Наталья Леонидовна (1841— 7 января 1904) — коллекционер народных костюмов.
 Шабельская, Наталья Петровна (1868—1940?) — художник, реставратор, специалист по декоративной вышивке.